

Cosmesi 
 Rimmel – cosmetico per gli occhi chiamato anche mascara.
 Rimmel – azienda di cosmetici.

Musica 
 Rimmel – gruppo musicale.
 Rimmel – album di Francesco De Gregori del 1975.
 Rimmel – singolo di Tiziano Ferro del 2020.
 Rimmel/Piccola mela – singolo di Francesco De Gregori del 1975.